Sezona Formule 1 1975 je bila šestindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 12. januarja 1975 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 5. oktobra 1975 s štirinajsto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Avstrijec Niki Lauda, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1975.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1975
1975 v športu